Di seguito una lista di asteroidi dal numero 592001 al 593000 con data di scoperta e scopritore.

592001-592100 

|-
| 592001 - ||  || 6 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592002 - ||  || 28 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592003 - ||  || 28 maggio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592004 - ||  || 12 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 592005 - ||  || 6 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592006 - ||  || 31 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592007 - ||  || 3 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592008 - ||  || 8 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592009 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592010 - ||  || 27 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592011 - ||  || 7 novembre 2010 || CSS
|-
| 592012 - ||  || 30 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592013 - ||  || 31 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592014 - ||  || 21 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592015 - ||  || 2 ottobre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592016 - ||  || 28 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592017 - ||  || 30 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592018 - ||  || 20 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592019 - ||  || 27 maggio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592020 - ||  || 27 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592021 - ||  || 4 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592022 - ||  || 30 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 592023 - ||  || 20 novembre 2000 || SDSS Collaboration
|-
| 592024 - ||  || 2 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592025 - ||  || 21 giugno 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592026 - ||  || 20 luglio 2003 || NEAT
|-
| 592027 - ||  || 23 giugno 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592028 - ||  || 31 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592029 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 592030 - ||  || 1º ottobre 2000 || Spacewatch
|-
| 592031 - ||  || 3 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592032 - ||  || 28 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592033 - ||  || 26 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592034 - ||  || 10 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592035 - ||  || 8 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592036 - ||  || 13 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592037 - ||  || 11 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592038 - ||  || 14 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592039 - ||  || 24 giugno 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592040 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 592041 - ||  || 24 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 592042 - ||  || 13 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592043 - ||  || 21 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592044 - ||  || 27 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 592045 - ||  || 24 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592046 - ||  || 29 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592047 - ||  || 29 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592048 - ||  || 21 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592049 - ||  || 28 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592050 - ||  || 19 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592051 - ||  || 24 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592052 - ||  || 24 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592053 - ||  || 8 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592054 - ||  || 25 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 592055 - ||  || 1º luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592056 - ||  || 15 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 592057 - ||  || 26 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592058 - ||  || 3 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 592059 - ||  || 16 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 592060 - ||  || 13 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 592061 - ||  || 1º giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592062 - ||  || 23 luglio 2003 || NEAT
|-
| 592063 - ||  || 2 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592064 - ||  || 9 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592065 - ||  || 6 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592066 - ||  || 2 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592067 - ||  || 8 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592068 - ||  || 4 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592069 - ||  || 4 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592070 - ||  || 1º luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592071 - ||  || 1º dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 592072 - ||  || 21 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 592073 - ||  || 15 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 592074 - ||  || 3 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592075 - ||  || 25 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592076 - ||  || 5 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 592077 - ||  || 28 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 592078 - ||  || 2 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592079 - ||  || 25 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592080 - ||  || 30 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 592081 - ||  || 12 settembre 2001 || Wasserman, L. H., Ryan, E. L.
|-
| 592082 - ||  || 21 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592083 - ||  || 16 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592084 - ||  || 14 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 592085 - ||  || 28 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592086 - ||  || 26 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 592087 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 592088 - ||  || 10 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 592089 - ||  || 20 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592090 - ||  || 20 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 592091 - ||  || 16 febbraio 2010 || Spacewatch
|-
| 592092 - ||  || 18 gennaio 2012 || Bickel, W.
|-
| 592093 - ||  || 29 agosto 2009 || Bickel, W.
|-
| 592094 - ||  || 19 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 592095 - ||  || 7 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592096 - ||  || 16 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592097 - ||  || 27 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592098 - ||  || 2 maggio 2005 || Spacewatch
|-
| 592099 - ||  || 29 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592100 - ||  || 30 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|}

592101-592200 

|-
| 592101 - ||  || 15 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592102 - ||  || 20 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 592103 - ||  || 4 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592104 - ||  || 31 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592105 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 592106 - ||  || 23 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 592107 - ||  || 21 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 592108 - ||  || 9 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592109 - ||  || 16 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592110 - ||  || 20 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 592111 - ||  || 20 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 592112 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 592113 - ||  || 10 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592114 - ||  || 2 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592115 - ||  || 23 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592116 - ||  || 16 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 592117 - ||  || 8 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 592118 - ||  || 29 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592119 - ||  || 22 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 592120 - ||  || 29 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 592121 - ||  || 29 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592122 - ||  || 18 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592123 - ||  || 8 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592124 - ||  || 13 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 592125 - ||  || 26 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 592126 - ||  || 16 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592127 - ||  || 10 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 592128 - ||  || 31 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592129 - ||  || 29 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592130 - ||  || 22 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 592131 - ||  || 30 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592132 - ||  || 27 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592133 - ||  || 27 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592134 - ||  || 26 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592135 - ||  || 19 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592136 - ||  || 4 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 592137 - ||  || 26 agosto 2003 || Cerro Tololo
|-
| 592138 - ||  || 11 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592139 - ||  || 23 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592140 - ||  || 29 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592141 - ||  || 27 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592142 - ||  || 21 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592143 - ||  || 13 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 592144 - ||  || 17 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 592145 - ||  || 28 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592146 - ||  || 14 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 592147 - ||  || 25 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592148 - ||  || 31 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592149 - ||  || 28 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592150 - ||  || 27 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592151 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 592152 - ||  || 10 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 592153 - ||  || 5 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592154 - ||  || 28 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 592155 - ||  || 14 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592156 - ||  || 4 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592157 - ||  || 8 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592158 - ||  || 9 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 592159 - ||  || 5 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 592160 - ||  || 5 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592161 - ||  || 26 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592162 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 592163 - ||  || 5 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 592164 - ||  || 12 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 592165 - ||  || 6 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592166 - ||  || 3 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592167 - ||  || 3 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 592168 - ||  || 30 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592169 - ||  || 15 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 592170 - ||  || 24 novembre 2011 || Kryachko, T., Satovski, B.
|-
| 592171 - ||  || 29 settembre 2001 || NEAT
|-
| 592172 - ||  || 7 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 592173 - ||  || 11 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592174 - ||  || 23 agosto 2003 || NEAT
|-
| 592175 - ||  || 4 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592176 - ||  || 25 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 592177 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 592178 - ||  || 2 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592179 - ||  || 13 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592180 - ||  || 27 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592181 - ||  || 1º luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592182 - ||  || 3 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592183 - ||  || 19 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 592184 - ||  || 14 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 592185 - ||  || 30 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592186 - ||  || 1º luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592187 - ||  || 11 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 592188 - ||  || 20 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592189 - ||  || 20 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 592190 - ||  || 5 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592191 - ||  || 13 gennaio 2003 || Spacewatch
|-
| 592192 - ||  || 20 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592193 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 592194 - ||  || 20 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592195 - ||  || 24 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 592196 - ||  || 1º febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592197 - ||  || 8 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592198 - ||  || 22 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592199 - ||  || 23 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592200 - ||  || 20 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|}

592201-592300 

|-
| 592201 - ||  || 8 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592202 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 592203 - ||  || 30 agosto 2003 || Spacewatch
|-
| 592204 - ||  || 31 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592205 - ||  || 1º luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592206 - ||  || 13 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592207 - ||  || 29 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592208 - ||  || 27 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592209 - ||  || 6 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 592210 - ||  || 18 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592211 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592212 - ||  || 18 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592213 - ||  || 22 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592214 - ||  || 30 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 592215 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592216 - ||  || 26 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592217 - ||  || 11 febbraio 2013 || CSS
|-
| 592218 - ||  || 22 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592219 - ||  || 23 giugno 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592220 - ||  || 20 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592221 - ||  || 22 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592222 - ||  || 22 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592223 - ||  || 15 ottobre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592224 - ||  || 2 dicembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 592225 - ||  || 19 settembre 1998 || SDSS Collaboration
|-
| 592226 - ||  || 31 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 592227 - ||  || 7 ottobre 2005 || Mauna Kea
|-
| 592228 - ||  || 15 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592229 - ||  || 22 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592230 - ||  || 30 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 592231 - ||  || 7 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592232 - ||  || 27 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 592233 - ||  || 31 gennaio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592234 - ||  || 2 novembre 2004 || LONEOS
|-
| 592235 - ||  || 26 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592236 - ||  || 21 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 592237 - ||  || 7 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592238 - ||  || 20 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 592239 - ||  || 25 marzo 2006 || NEAT
|-
| 592240 - ||  || 2 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592241 - ||  || 7 ottobre 2005 || Mauna Kea
|-
| 592242 - ||  || 20 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592243 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592244 Daukantas ||  || 6 maggio 2013 || K. Černis, I. Eglitis
|-
| 592245 - ||  || 18 agosto 2014 || Kent, S., Kron, R.
|-
| 592246 - ||  || 1º ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592247 - ||  || 1º gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592248 - ||  || 15 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 592249 - ||  || 5 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592250 - ||  || 10 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 592251 - ||  || 11 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592252 - ||  || 12 aprile 2004 || Spacewatch
|-
| 592253 - ||  || 21 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592254 - ||  || 25 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592255 - ||  || 31 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592256 - ||  || 30 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592257 - ||  || 31 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592258 - ||  || 3 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 592259 - ||  || 24 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592260 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 592261 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 592262 - ||  || 14 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592263 - ||  || 6 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592264 - ||  || 9 febbraio 1999 || Spacewatch
|-
| 592265 - ||  || 4 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592266 - ||  || 25 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592267 - ||  || 16 settembre 2014 || Oreshko, A.
|-
| 592268 - ||  || 12 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592269 - ||  || 18 maggio 2002 || NEAT
|-
| 592270 - ||  || 14 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 592271 - ||  || 3 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 592272 - ||  || 22 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 592273 - ||  || 20 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592274 - ||  || 7 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592275 - ||  || 14 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592276 - ||  || 22 giugno 2007 || Spacewatch
|-
| 592277 - ||  || 18 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 592278 - ||  || 12 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592279 - ||  || 25 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 592280 - ||  || 24 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592281 - ||  || 2 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592282 - ||  || 19 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592283 - ||  || 30 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592284 - ||  || 18 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592285 - ||  || 8 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592286 - ||  || 5 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 592287 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 592288 - ||  || 27 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592289 - ||  || 8 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592290 - ||  || 20 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592291 - ||  || 5 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 592292 - ||  || 12 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592293 - ||  || 18 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 592294 - ||  || 15 ottobre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592295 - ||  || 30 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 592296 - ||  || 25 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 592297 - ||  || 16 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 592298 - ||  || 27 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592299 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592300 - ||  || 2 maggio 2003 || Spacewatch
|}

592301-592400 

|-
| 592301 - ||  || 27 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 592302 - ||  || 30 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 592303 - ||  || 20 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592304 - ||  || 22 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592305 - ||  || 20 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592306 - ||  || 17 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592307 - ||  || 27 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592308 - ||  || 9 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 592309 - ||  || 27 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 592310 - ||  || 7 novembre 2005 || Mauna Kea
|-
| 592311 - ||  || 10 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592312 - ||  || 9 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 592313 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592314 - ||  || 29 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592315 - ||  || 14 settembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592316 - ||  || 26 settembre 2014 || Spacewatch
|-
| 592317 - ||  || 15 ottobre 2007 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 592318 - ||  || 17 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 592319 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 592320 - ||  || 15 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592321 - ||  || 17 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592322 - ||  || 7 ottobre 2007 || CSS
|-
| 592323 - ||  || 29 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 592324 - ||  || 23 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592325 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592326 - ||  || 18 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592327 - ||  || 14 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 592328 - ||  || 6 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 592329 - ||  || 4 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 592330 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 592331 - ||  || 1º ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592332 - ||  || 13 ottobre 2007 || CSS
|-
| 592333 - ||  || 12 marzo 2005 || Buie, M. W., Wasserman, L. H.
|-
| 592334 - ||  || 21 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 592335 - ||  || 14 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592336 - ||  || 4 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592337 - ||  || 22 settembre 2003 || LONEOS
|-
| 592338 - ||  || 1º ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592339 - ||  || 30 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592340 - ||  || 19 febbraio 2001 || Spacewatch
|-
| 592341 - ||  || 2 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 592342 - ||  || 9 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 592343 - ||  || 2 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 592344 - ||  || 5 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592345 - ||  || 20 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 592346 - ||  || 14 settembre 2014 || Spacewatch
|-
| 592347 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 592348 - ||  || 26 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592349 - ||  || 28 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592350 - ||  || 9 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 592351 - ||  || 18 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 592352 - ||  || 17 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 592353 - ||  || 18 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592354 - ||  || 21 aprile 2009 || Bickel, W.
|-
| 592355 - ||  || 25 settembre 2014 || Spacewatch
|-
| 592356 - ||  || 7 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592357 - ||  || 18 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 592358 - ||  || 15 ottobre 2014 || CSS
|-
| 592359 - ||  || 24 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592360 - ||  || 23 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592361 - ||  || 12 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592362 - ||  || 4 maggio 2005 || Mauna Kea
|-
| 592363 - ||  || 15 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592364 - ||  || 15 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592365 - ||  || 24 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 592366 - ||  || 13 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 592367 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 592368 - ||  || 29 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592369 - ||  || 19 ottobre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 592370 - ||  || 4 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 592371 - ||  || 30 gennaio 2001 || Spacewatch
|-
| 592372 - ||  || 10 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592373 - ||  || 2 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 592374 - ||  || 8 novembre 2007 || CSS
|-
| 592375 - ||  || 14 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592376 - ||  || 19 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592377 - ||  || 9 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 592378 - ||  || 4 maggio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592379 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 592380 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592381 - ||  || 19 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 592382 - ||  || 10 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592383 - ||  || 1º maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 592384 - ||  || 10 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592385 - ||  || 29 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 592386 - ||  || 10 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592387 - ||  || 19 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 592388 - ||  || 14 ottobre 2001 || LONEOS
|-
| 592389 - ||  || 23 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 592390 - ||  || 11 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592391 - ||  || 2 febbraio 2008 || CSS
|-
| 592392 - ||  || 29 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592393 - ||  || 20 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592394 - ||  || 24 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592395 - ||  || 22 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 592396 - ||  || 25 marzo 2001 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 592397 - ||  || 2 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592398 - ||  || 31 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 592399 - ||  || 4 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592400 - ||  || 24 ottobre 2014 || Spacewatch
|}

592401-592500 

|-
| 592401 - ||  || 18 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592402 - ||  || 18 settembre 2003 || NEAT
|-
| 592403 - ||  || 9 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 592404 - ||  || 22 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592405 - ||  || 30 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592406 - ||  || 20 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592407 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592408 - ||  || 23 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 592409 - ||  || 3 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592410 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 592411 - ||  || 6 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592412 - ||  || 17 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592413 - ||  || 29 aprile 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 592414 - ||  || 24 settembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592415 - ||  || 20 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592416 - ||  || 15 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592417 - ||  || 4 giugno 2013 || Spacewatch
|-
| 592418 - ||  || 14 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592419 - ||  || 19 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592420 - ||  || 27 febbraio 2004 || Buie, M. W., Trilling, D. E.
|-
| 592421 - ||  || 31 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592422 - ||  || 16 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 592423 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 592424 - ||  || 20 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592425 - ||  || 31 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 592426 - ||  || 16 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 592427 - ||  || 27 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592428 - ||  || 27 ottobre 2009 || Spacewatch
|-
| 592429 - ||  || 26 febbraio 2004 || Buie, M. W., Trilling, D. E.
|-
| 592430 - ||  || 10 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 592431 - ||  || 31 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592432 - ||  || 14 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592433 - ||  || 21 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592434 - ||  || 25 luglio 2003 || NEAT
|-
| 592435 - ||  || 6 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592436 - ||  || 19 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 592437 - ||  || 13 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 592438 - ||  || 2 marzo 2011 || Glinos, T.
|-
| 592439 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592440 - ||  || 22 agosto 2003 || NEAT
|-
| 592441 - ||  || 31 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592442 - ||  || 25 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 592443 - ||  || 3 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 592444 - ||  || 31 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592445 - ||  || 7 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 592446 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592447 - ||  || 24 ottobre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 592448 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592449 - ||  || 30 gennaio 2008 || Hug, G.
|-
| 592450 - ||  || 20 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592451 - ||  || 22 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592452 - ||  || 13 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 592453 - ||  || 27 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 592454 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592455 - ||  || 5 settembre 2003 || Garradd, G. J., McNaught, R. H.
|-
| 592456 - ||  || 14 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 592457 - ||  || 30 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592458 - ||  || 22 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592459 - ||  || 30 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 592460 - ||  || 26 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592461 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 592462 - ||  || 15 gennaio 2008 || CSS
|-
| 592463 - ||  || 11 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592464 - ||  || 11 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592465 - ||  || 10 settembre 2010 || Spacewatch
|-
| 592466 - ||  || 2 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 592467 - ||  || 11 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592468 - ||  || 11 marzo 2005 || Buie, M. W., Wasserman, L. H.
|-
| 592469 - ||  || 16 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 592470 - ||  || 2 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 592471 - ||  || 27 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592472 - ||  || 23 luglio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592473 - ||  || 11 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592474 - ||  || 22 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592475 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592476 - ||  || 9 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592477 - ||  || 28 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 592478 - ||  || 11 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592479 - ||  || 17 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 592480 - ||  || 18 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592481 - ||  || 13 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592482 - ||  || 14 dicembre 2003 || Spacewatch
|-
| 592483 - ||  || 25 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592484 - ||  || 28 agosto 2003 || NEAT
|-
| 592485 - ||  || 3 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 592486 - ||  || 16 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 592487 - ||  || 9 ottobre 2010 || Pan-STARRS 1
|-
| 592488 - ||  || 26 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592489 - ||  || 27 gennaio 2004 || Spacewatch
|-
| 592490 - ||  || 9 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592491 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592492 - ||  || 1º novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592493 - ||  || 16 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592494 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592495 - ||  || 17 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592496 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592497 - ||  || 14 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592498 - ||  || 28 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592499 - ||  || 5 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 592500 - ||  || 11 gennaio 2008 || Spacewatch
|}

592501-592600 

|-
| 592501 - ||  || 15 febbraio 2005 || Boattini, A.
|-
| 592502 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 592503 - ||  || 11 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592504 - ||  || 5 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592505 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592506 - ||  || 20 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592507 - ||  || 3 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 592508 - ||  || 26 febbraio 2011 || CSS
|-
| 592509 - ||  || 7 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 592510 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592511 - ||  || 21 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 592512 - ||  || 24 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 592513 - ||  || 26 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592514 - ||  || 26 febbraio 2004 || Buie, M. W., Trilling, D. E.
|-
| 592515 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592516 - ||  || 29 novembre 2005 || NEAT
|-
| 592517 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592518 - ||  || 27 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592519 - ||  || 11 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592520 - ||  || 8 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 592521 - ||  || 27 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 592522 - ||  || 26 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592523 - ||  || 12 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592524 - ||  || 30 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592525 - ||  || 29 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592526 - ||  || 14 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592527 - ||  || 15 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 592528 - ||  || 23 giugno 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592529 - ||  || 18 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 592530 - ||  || 12 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 592531 - ||  || 8 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 592532 - ||  || 10 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592533 - ||  || 2 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592534 - ||  || 11 ottobre 2010 || CSS
|-
| 592535 - ||  || 13 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592536 - ||  || 31 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592537 - ||  || 13 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592538 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592539 - ||  || 12 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592540 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592541 - ||  || 4 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592542 - ||  || 8 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592543 - ||  || 13 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592544 - ||  || 20 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 592545 - ||  || 21 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592546 - ||  || 28 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 592547 - ||  || 25 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592548 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592549 - ||  || 22 maggio 2001 || Hug, G.
|-
| 592550 - ||  || 16 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592551 - ||  || 9 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592552 - ||  || 26 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 592553 - ||  || 13 febbraio 2011 || Spacewatch
|-
| 592554 - ||  || 15 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592555 - ||  || 13 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592556 - ||  || 5 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592557 - ||  || 10 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592558 - ||  || 14 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 592559 - ||  || 16 febbraio 2005 || Boattini, A.
|-
| 592560 - ||  || 1º marzo 2011 || Holmes, R.
|-
| 592561 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592562 - ||  || 27 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592563 - ||  || 23 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592564 - ||  || 1º aprile 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 592565 - ||  || 3 settembre 2013 || Hormuth, F.
|-
| 592566 - ||  || 9 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592567 - ||  || 29 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 592568 - ||  || 13 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592569 - ||  || 26 settembre 2000 || SDSS Collaboration
|-
| 592570 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592571 - ||  || 10 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 592572 - ||  || 16 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592573 - ||  || 27 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 592574 - ||  || 26 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592575 - ||  || 30 luglio 2000 || Buie, M. W., Kern, S. D.
|-
| 592576 - ||  || 3 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592577 - ||  || 12 gennaio 2000 || Spacewatch
|-
| 592578 - ||  || 27 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 592579 - ||  || 26 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 592580 - ||  || 6 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592581 - ||  || 16 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592582 - ||  || 16 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592583 - ||  || 21 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 592584 - ||  || 12 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592585 - ||  || 28 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592586 - ||  || 8 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592587 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592588 - ||  || 12 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 592589 - ||  || 2 luglio 2008 || Spacewatch
|-
| 592590 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592591 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592592 - ||  || 6 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 592593 - ||  || 25 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 592594 - ||  || 14 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592595 - ||  || 18 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592596 - ||  || 4 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592597 - ||  || 16 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592598 - ||  || 3 dicembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592599 - ||  || 16 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592600 - ||  || 27 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|}

592601-592700 

|-
| 592601 - ||  || 23 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 592602 - ||  || 18 luglio 2012 || CSS
|-
| 592603 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592604 - ||  || 29 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 592605 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592606 - ||  || 30 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592607 - ||  || 4 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 592608 - ||  || 1º aprile 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 592609 - ||  || 23 marzo 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 592610 - ||  || 8 agosto 2013 || Spacewatch
|-
| 592611 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592612 - ||  || 31 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 592613 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592614 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592615 - ||  || 30 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592616 - ||  || 14 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592617 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592618 - ||  || 6 febbraio 2002 || Millis, R. L., Buie, M. W.
|-
| 592619 - ||  || 22 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 592620 - ||  || 27 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592621 - ||  || 14 novembre 2010 || CSS
|-
| 592622 - ||  || 10 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592623 - ||  || 14 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592624 - ||  || 17 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 592625 - ||  || 12 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592626 - ||  || 15 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592627 - ||  || 1º febbraio 2011 || Asami, A., Urakawa, S.
|-
| 592628 - ||  || 21 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592629 - ||  || 18 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592630 - ||  || 29 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592631 - ||  || 26 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592632 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592633 - ||  || 28 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 592634 - ||  || 12 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592635 - ||  || 2 giugno 2011 || Bickel, W.
|-
| 592636 - ||  || 28 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592637 - ||  || 6 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592638 - ||  || 24 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592639 - ||  || 30 gennaio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 592640 - ||  || 9 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592641 - ||  || 27 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592642 - ||  || 25 febbraio 2011 || CSS
|-
| 592643 - ||  || 9 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 592644 - ||  || 19 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592645 - ||  || 9 marzo 2002 || NEAT
|-
| 592646 - ||  || 23 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 592647 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 592648 - ||  || 17 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 592649 - ||  || 19 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592650 - ||  || 26 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592651 - ||  || 17 gennaio 2004 || NEAT
|-
| 592652 - ||  || 2 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592653 - ||  || 6 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592654 - ||  || 17 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592655 - ||  || 26 settembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592656 - ||  || 15 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 592657 - ||  || 19 settembre 1998 || SDSS Collaboration
|-
| 592658 - ||  || 14 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592659 - ||  || 5 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592660 - ||  || 2 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592661 - ||  || 30 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 592662 - ||  || 9 agosto 2013 || Spacewatch
|-
| 592663 - ||  || 26 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592664 - ||  || 25 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592665 - ||  || 18 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592666 - ||  || 23 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592667 - ||  || 29 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592668 - ||  || 1º giugno 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592669 - ||  || 24 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592670 - ||  || 30 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592671 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592672 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592673 - ||  || 29 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 592674 - ||  || 9 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592675 - ||  || 11 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592676 - ||  || 14 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592677 - ||  || 13 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592678 - ||  || 2 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 592679 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592680 - ||  || 27 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592681 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592682 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592683 - ||  || 3 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 592684 - ||  || 28 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592685 - ||  || 25 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 592686 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592687 - ||  || 10 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592688 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592689 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592690 - ||  || 27 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 592691 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592692 - ||  || 6 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592693 - ||  || 1º aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592694 - ||  || 26 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 592695 - ||  || 6 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 592696 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592697 - ||  || 26 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592698 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592699 - ||  || 28 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 592700 - ||  || 7 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|}

592701-592800 

|-
| 592701 - ||  || 7 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592702 - ||  || 6 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 592703 - ||  || 3 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 592704 - ||  || 24 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592705 - ||  || 18 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592706 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592707 - ||  || 23 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 592708 - ||  || 10 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592709 - ||  || 24 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592710 Lenghu ||  || 29 marzo 2011 || PMO NEO Survey Program
|-
| 592711 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592712 - ||  || 4 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592713 - ||  || 8 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 592714 - ||  || 19 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592715 - ||  || 7 marzo 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 592716 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592717 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592718 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592719 - ||  || 28 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592720 - ||  || 25 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592721 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592722 - ||  || 18 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592723 - ||  || 18 gennaio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592724 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592725 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592726 - ||  || 7 febbraio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592727 - ||  || 5 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592728 - ||  || 29 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 592729 - ||  || 1º dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 592730 - ||  || 7 gennaio 2005 || CSS
|-
| 592731 - ||  || 11 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592732 - ||  || 5 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592733 - ||  || 7 marzo 2003 || LONEOS
|-
| 592734 - ||  || 17 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592735 - ||  || 16 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592736 - ||  || 11 marzo 2003 || NEAT
|-
| 592737 - ||  || 18 gennaio 2015 || Spacewatch
|-
| 592738 - ||  || 29 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592739 - ||  || 28 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592740 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592741 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592742 - ||  || 26 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 592743 - ||  || 22 gennaio 2015 || CSS
|-
| 592744 - ||  || 15 settembre 2013 || Spacewatch
|-
| 592745 - ||  || 26 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 592746 - ||  || 15 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592747 - ||  || 7 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592748 - ||  || 15 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592749 - ||  || 1º aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 592750 - ||  || 7 agosto 2013 || Sarneczky, K.
|-
| 592751 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 592752 - ||  || 25 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592753 - ||  || 15 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592754 - ||  || 11 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592755 - ||  || 1º febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 592756 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592757 - ||  || 2 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592758 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592759 - ||  || 23 marzo 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 592760 - ||  || 8 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592761 - ||  || 13 febbraio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592762 - ||  || 9 febbraio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592763 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592764 - ||  || 27 settembre 2006 || Jarnac
|-
| 592765 - ||  || 5 dicembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592766 - ||  || 22 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 592767 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592768 - ||  || 8 agosto 2004 || LINEAR
|-
| 592769 - ||  || 3 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 592770 - ||  || 3 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592771 - ||  || 29 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592772 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592773 - ||  || 29 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592774 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592775 - ||  || 27 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592776 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592777 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592778 - ||  || 27 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592779 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592780 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592781 - ||  || 5 maggio 2011 || Holmes, R.
|-
| 592782 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592783 - ||  || 26 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592784 - ||  || 8 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592785 - ||  || 25 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592786 - ||  || 9 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592787 - ||  || 23 gennaio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592788 - ||  || 27 maggio 2011 || Spacewatch
|-
| 592789 - ||  || 5 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 592790 - ||  || 6 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592791 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592792 - ||  || 19 settembre 1998 || SDSS Collaboration
|-
| 592793 - ||  || 14 maggio 2008 || Spacewatch
|-
| 592794 - ||  || 13 aprile 2011 || Spacewatch
|-
| 592795 - ||  || 23 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592796 - ||  || 8 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592797 - ||  || 10 febbraio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592798 - ||  || 27 febbraio 2006 || Spacewatch
|-
| 592799 - ||  || 14 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 592800 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|}

592801-592900 

|-
| 592801 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592802 - ||  || 27 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592803 - ||  || 25 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592804 - ||  || 17 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 592805 - ||  || 23 marzo 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 592806 - ||  || 11 aprile 2002 || NEAT
|-
| 592807 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592808 - ||  || 12 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592809 - ||  || 15 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 592810 - ||  || 21 giugno 2012 || Spacewatch
|-
| 592811 - ||  || 23 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592812 - ||  || 1º aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592813 - ||  || 22 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 592814 - ||  || 1º dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 592815 - ||  || 1º novembre 2005 || CSS
|-
| 592816 - ||  || 9 maggio 2007 || Spacewatch
|-
| 592817 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592818 - ||  || 3 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592819 - ||  || 17 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592820 - ||  || 30 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592821 - ||  || 25 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592822 - ||  || 23 febbraio 2011 || CSS
|-
| 592823 - ||  || 30 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592824 - ||  || 3 aprile 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 592825 - ||  || 7 maggio 2006 || Spacewatch
|-
| 592826 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592827 - ||  || 27 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 592828 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 592829 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592830 - ||  || 18 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592831 - ||  || 25 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592832 - ||  || 16 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592833 - ||  || 29 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592834 - ||  || 16 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 592835 - ||  || 5 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592836 - ||  || 21 agosto 2004 || Siding Spring Survey
|-
| 592837 - ||  || 6 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 592838 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592839 - ||  || 7 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 592840 - ||  || 9 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592841 - ||  || 25 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592842 - ||  || 2 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 592843 - ||  || 27 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592844 - ||  || 14 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 592845 - ||  || 26 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592846 - ||  || 30 dicembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592847 - ||  || 20 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 592848 - ||  || 20 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592849 - ||  || 10 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 592850 - ||  || 4 marzo 2011 || Spacewatch
|-
| 592851 - ||  || 29 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 592852 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592853 - ||  || 30 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 592854 - ||  || 25 luglio 2003 || NEAT
|-
| 592855 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592856 - ||  || 26 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592857 - ||  || 17 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592858 - ||  || 28 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592859 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592860 - ||  || 20 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592861 - ||  || 23 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592862 - ||  || 27 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592863 - ||  || 20 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592864 - ||  || 24 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592865 - ||  || 27 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592866 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592867 - ||  || 24 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592868 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592869 - ||  || 23 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592870 - ||  || 7 giugno 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592871 - ||  || 27 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592872 - ||  || 17 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592873 - ||  || 19 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592874 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592875 - ||  || 17 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592876 - ||  || 17 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592877 - ||  || 27 febbraio 2015 || CSS
|-
| 592878 - ||  || 26 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592879 - ||  || 4 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 592880 - ||  || 16 maggio 2010 || CSS
|-
| 592881 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 592882 - ||  || 9 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 592883 - ||  || 13 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592884 - ||  || 10 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592885 - ||  || 15 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592886 - ||  || 7 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 592887 - ||  || 14 ottobre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 592888 - ||  || 2 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 592889 - ||  || 23 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592890 - ||  || 25 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592891 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592892 - ||  || 2 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 592893 - ||  || 13 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592894 - ||  || 8 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592895 - ||  || 26 ottobre 2001 || AMOS
|-
| 592896 - ||  || 6 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592897 - ||  || 11 marzo 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592898 - ||  || 7 ottobre 2005 || Mauna Kea
|-
| 592899 - ||  || 23 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592900 - ||  || 15 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|}

592901-593000 

|-
| 592901 - ||  || 17 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592902 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592903 - ||  || 9 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 592904 - ||  || 9 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 592905 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592906 - ||  || 16 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592907 - ||  || 15 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 592908 - ||  || 13 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 592909 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 592910 - ||  || 13 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592911 - ||  || 15 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592912 - ||  || 16 febbraio 2005 || Boattini, A.
|-
| 592913 - ||  || 20 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592914 - ||  || 13 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 592915 - ||  || 7 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592916 - ||  || 18 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592917 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592918 - ||  || 11 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592919 - ||  || 16 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592920 - ||  || 16 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592921 - ||  || 16 gennaio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592922 - ||  || 24 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 592923 - ||  || 14 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 592924 - ||  || 16 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592925 - ||  || 3 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592926 - ||  || 16 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592927 - ||  || 21 febbraio 2014 || Spacewatch
|-
| 592928 - ||  || 27 novembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 592929 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592930 - ||  || 20 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 592931 - ||  || 13 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592932 - ||  || 27 febbraio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592933 - ||  || 27 febbraio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592934 - ||  || 18 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592935 - ||  || 9 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592936 - ||  || 29 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 592937 - ||  || 14 ottobre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592938 - ||  || 8 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592939 - ||  || 19 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 592940 - ||  || 17 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592941 - ||  || 18 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592942 - ||  || 18 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592943 - ||  || 2 novembre 2013 || Spacewatch
|-
| 592944 - ||  || 31 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592945 - ||  || 18 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592946 - ||  || 3 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592947 - ||  || 10 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592948 - ||  || 15 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592949 - ||  || 18 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592950 - ||  || 7 dicembre 2005 || CSS
|-
| 592951 - ||  || 21 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 592952 - ||  || 8 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592953 - ||  || 20 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592954 - ||  || 25 novembre 2005 || Spacewatch
|-
| 592955 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592956 - ||  || 15 settembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592957 - ||  || 28 novembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592958 - ||  || 22 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 592959 - ||  || 22 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592960 - ||  || 9 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 592961 - ||  || 22 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592962 - ||  || 19 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 592963 - ||  || 25 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592964 - ||  || 7 settembre 2004 || NEAT
|-
| 592965 - ||  || 3 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592966 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592967 - ||  || 16 febbraio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592968 - ||  || 25 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592969 - ||  || 8 aprile 2006 || Spacewatch
|-
| 592970 - ||  || 19 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 592971 - ||  || 11 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592972 - ||  || 9 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592973 - ||  || 21 gennaio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592974 - ||  || 12 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 592975 - ||  || 31 ottobre 2005 || Mauna Kea
|-
| 592976 - ||  || 21 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592977 - ||  || 27 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 592978 - ||  || 26 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592979 - ||  || 25 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592980 - ||  || 29 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 592981 - ||  || 17 marzo 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592982 - ||  || 2 marzo 2006 || Spacewatch
|-
| 592983 - ||  || 24 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592984 - ||  || 31 dicembre 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592985 - ||  || 7 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592986 - ||  || 10 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 592987 - ||  || 21 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592988 - ||  || 4 febbraio 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592989 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592990 - ||  || 21 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592991 - ||  || 24 dicembre 2013 || CSS
|-
| 592992 - ||  || 26 marzo 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592993 - ||  || 2 giugno 2003 || Buie, M. W., Meech, K. J.
|-
| 592994 - ||  || 22 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 592995 - ||  || 30 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 592996 - ||  || 21 marzo 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 592997 - ||  || 14 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 592998 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 592999 - ||  || 11 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 593000 - ||  || 8 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0592001